Urban Franc (ur. 5 czerwca 1975 w Bledzie) – słoweński skoczek narciarski, brązowy medalista mistrzostw świata w lotach narciarskich. 

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1992/1993, kiedy zajął 22. miejsce w klasyfikacji generalnej. 5 grudnia 1992 w Falun zdobył pierwsze punkty Pucharu Świata. Zajął wówczas najwyższe w karierze, drugie miejsce w zawodach. 27 marca 1993 w Planicy zajął trzecie miejsce w konkursie drużynowym.

W 1996 zdobył brązowy medal na mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Tauplitz.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1992/1993: 22
 sezon 1994/1995: 24
 sezon 1995/1996: 30
 sezon 1996/1997: 67
 sezon 1997/1998: 59
 sezon 1998/1999: 62

Miejsca na podium 
  Falun (5 grudnia 1992) - 2. miejsce

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1994/1995: 12
 sezon 1995/1996: 4
 sezon 1996/1997: 45
 sezon 1997/1998: 36
 sezon 1998/1999: 29

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1998 Nagano (JPN) – 42. miejsce (normalna skocznia)

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1993 Falun (SWE) – 46. miejsce (skocznia duża), 47. miejsce (skocznia normalna)
 1995 Thunder Bay (CAN) – 27. miejsce (skocznia duża), 43. miejsce (skocznia normalna)

Mistrzostwa świata w lotach 
 Indywidualnie
 1996 Tauplitz (AUT) – 3. miejsce
 1998 Oberstdorf (GER) – 24. miejsce

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy olimpijczycy
Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1975
Ludzie urodzeni w Bledzie